Le  Grand Prix moto de Malaisie 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 24 au 26 octobre sur le circuit international de Sepang devant 81 896 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto de Malaisie
Sport en Malaisie en 2014
Sport en octobre 2014
Malaisie